Aardrijkskunde
 Drew (Mississippi), plaats in de Amerikaanse staat Mississippi
 Drew County, county in de Amerikaanse staat Arkansas

Fictief figuur
 Jessica Drew, ook bekend als Spider-Woman

Personen met de achternaam Drew
 Kara Drew, Amerikaans worstelaar
 Ronnie Drew, Iers gitarist en zanger

Voornaam
 Drew (voornaam), een jongensnaam

Film / Televisie
 Drew (2016), Amerikaanse film uit 2016